Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BMW Malaysian Open 2016 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 27. bis 28. Februar 2016 stattfand; wobei sich sechs Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Kuala Lumpur